Лео́н (, полное наименование Santiago de los Caballeros de León) — второй по величине город Никарагуа после столицы Манагуа, административный центр департамента Леон.

Географическое положение 
Находится в северо-западной части страны, недалеко от тихоокеанского побережья.

История 
Город был основан испанцами в 1524 году под названием Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Леон ().

В 1609 году он был уничтожен извержением вулкана Момотомбо и землетрясением, но в 1610 году восстановлен (в 32 км от старого места, которое нынче называется Леон-Вьехо).

К началу XIX века Леон превратился в торгово-ремесленный центр, однако развитие ремёсел искусственно сдерживалось испанскими властями с целью сохранения рынков сбыта для товаров из метрополии. В результате, антииспанские настроения среди жителей города усилились. 13 ноября 1811 года в городе Леон имело место антииспанское выступление, в ходе которого горожане сместили губернатора, однако прибывшие в город армейские части подавили это выступление.

В 1812 году был основан университет. В 1816 году при университете была открыта библиотека.

В 1839 году Леон стал столицей Никарагуа, но с 1852 года начал терять влияние и в 1858 году столица была перенесена в Манагуа. Тем не менее, до конца XIX века город оставался одним из главных политических центров страны, и в дальнейшем сохранил значение торгово-экономического центра. 

В 1867 году отряд морских пехотинцев США занял город Леон.

В 1883 году через город была проложена железная дорога. В 1889 году численность населения составляла 25 тыс. человек, в это время здесь имелось производство изделий из кожи и металлоизделий, собор и университет; большинство домов были одноэтажными и выстроенными из глины.

В 1920 году здесь была открыта ещё одна библиотека - "Хосе Мадрис".

С 1926 по 1933 год Никарагуа была оккупирована войсками США. После подписания 12 мая 1927 года соглашения о расформировании никарагуанской армии при разоружении никарагуанских солдат в городе Леон имело место вооружённое сопротивление (в ходе которого были убиты два морских пехотинца США и 10 никарагуанских солдат).

9 июня 1936 года в результате военного переворота к власти в Никарагуа пришёл шеф Национальной гвардии Анастасио Сомоса. В этот же день подразделения Национальной гвардии заняли центр столицы и осадили крепость Акокаска в городе Леон (командиром гарнизона которой являлся племянник отстранённого от власти президента Х. Б. Сакасы).

В 1950 году в Леоне проживало 31 тыс. человек.

21 сентября 1956 года в Леоне молодой поэт Ригоберто Лопес Перес совершил покушение на диктатора Анастасио Сомосу, который был смертельно ранен. 

В 1962 году в Леоне проживало 49,6 тыс. человек, здесь имелось ремесленное производство и выходила одна из шести газет страны.

В 1970 году в Леоне проживало 53 тыс. человек, здесь действовали мебельная фабрика и предприятия по переработке с.-х. продукции. В 1970е годы в Леоне выходили две из восьми газет страны - «El Centroamericano» и «».

В 1974 году численность населения города составляла 62 тыс. человек, здесь действовали предприятия пищевой и кожевенно-обувной промышленности.

В 1978 году численность населения города составляла 82 тыс. человек, основой экономики являлись предприятия пищевой промышленности.

25 августа 1978 года Сандинистский фронт национального освобождения призвал начать всеобщую забастовку, а 5 сентября 1978 года - начал восстание против режима семейства Сомоса, 9 сентября 1978 года восстали города Леон, Масая, Чинандега и Манагуа. Повстанцы СФНО блокировали гарнизон, установили контроль над городом Леон и начали строить баррикады. 11 сентября 1978 года усиленные бронетехникой части национальной гвардии атаковали Леон. Бои в городе продолжались до 17 сентября 1978. Имели место разрушения и человеческие жертвы.

После того как блокированные казармы национальной гвардии были взяты штурмом, 17 июля 1979 года именно здесь начало работу Временное революционное правительство (в связи с этим, после победы Сандинистской революции 25 августа 1981 года городу Леон было присвоено почётное звание «Город-герой» и звание «Первая столица Никарагуа»).

После начала войны с "контрас", в 1981 году Леон стал центром 2-го военного района (объединявшего департаменты Леон и Чинандега). В 1983 году численность населения города составляла 63 тыс. человек, основой экономики являлись пищевая, кожевенно-обувная и мебельная промышленность.

В 1985 году население города составляло 89 тыс. человек, основой экономики являлась пищевая промышленность. В 1985 году при содействии Болгарии в городе Леон были созданы механические мастерские.

Экономика 
 текстильная фабрика
 предприятия кожевенно-обувной промышленности
 металлообрабатывающие предприятия (производство сельхозинструмента и иных металлоизделий)

Достопримечательности 
 церкви XVI - XIX вв. (в том числе, 5-нефный кафедральный собор (), признанный в 2011 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО).
 одноэтажные дома колониального периода в стиле барокко
 Художественный музей Леона
 Памятник Рубену Дарио
 Недалеко от города находится вулкан Серро-Негро.

Примечания 

Города Никарагуа